

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wiśniewa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie 
 Wiśniewa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Wiśniewa-Kolonia
 Wiśniew, Wiśniewo